

Wirdum, village et commune de Basse-Saxe

Wirdum, village de la commune de Leeuwarden, en Frise
 Wirdum, village de la commune de Loppersum, en Groningue